La Serie A1 femminile FIPAV 1984-85 fu la 40ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Teodora Ravenna, al suo quinto scudetto consecutivo. Mangiatorella Reggio Calabria e Geo Survey Offshore San Lazzaro disputarono e vinsero gli spareggi contro Hoonved Albizzate e Volley Roma.

Classifica

Risultati

Tabellone

Play-off Scudetto

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1984
Pallavolo nel 1985
 1984-1985